Dans la province d'Alava dans la Communauté autonome basque en Espagne.

 Antezana de la Ribera  est un village faisant partie de la municipalité d'Erriberagoitia ; 
 Antezana est un village faisant partie de la municipalité de Vitoria-Gasteiz.